Il singolare del torneo di tennis Gosen Cup 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Zarina Dijas che ha battuto in finale Belinda Bencic 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Zarina Dijas (Campionessa)
 Eri Hozumi (quarti di finale)
 Sofia Shapatava (secondo turno)
 Junri Namigata (secondo turno)

 Miharu Imanishi (semifinali)
 Belinda Bencic (finale)
 Shūko Aoyama (quarti di finale)
 Nudnida Luangnam (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Gosen Cup 2013